Focushuset kan avse:

Focushuset, Göteborg – Focushuset i stadsdelen Gårda i Göteborg
Focushuset, Malmberget – Focushuset i Malmberget